Bergen Street – fermata della metropolitana di New York della linea IRT Eastern Parkway
 Bergen Street – stazione della metropolitana di New York della linea IND Culver